Electric puede referirse a:

 Electric, canción de la cantante británica Lisa Scott-Lee.
 Electric, duodécimo álbum de estudio del dúo británico Pet Shop Boys.
 Electric Visual, compañía dedicada a la fabricación de gafas de sol y de snowboard.
 Electricidad, comúnmente conocida en inglés como "electric".
 Electric, tercer álbum de la banda inglesa de hard rock The Cult.